Мемориальный парк:
 Мемориальный парк — парк в центральной части города Коломна.
 Мемориальный парк — парк в Москве, расположенный на месте Братского кладбища.
 Мемориальный парк мира — парк на месте атомной бомбардировки в Хиросиме.